Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Harel Levy che hanno battuto in finale Kyle Spencer e Mitch Sprengelmeyer 7-6(2), 7-5.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Neville Godwin /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

 Paul Goldstein /  Jim Thomas (primo turno)
 Andrew Painter /  Jocelyn Robichaud (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000